L'uso del termine Partito Social Democratico Romeno può riferirsi a diverse formazioni socialiste romene:
 Partito Social Democratico Romeno o PSDR (1927-1948) – partito storico, messo al bando nel 1948
 Partito Social Democratico Romeno o PSDR (1990-2001) – considerato idealmente il prosecutore del partito storico e poi confluito nel PSD
 Partito Socialista Democratico Romeno o PSDR (1990-1993)
 Partito Social Democratico o PSD (2001-)